Cueio-Betre é uma vila e comuna angolana que se localiza na província do Cuando-Cubango, pertencente ao município de Menongue.

Ver também  
Comunas de Angola

Comunas da província do Cuando-Cubango
Vilas de Angola